Пара Клаудиа Янс-Игначик / Кристина Младенович — победительница турнира.

Прошлогодние чемпионки — пара Лизель Хубер / Лиза Реймонд — защищали свой титул, но проиграли в полуфинале.

Посев 
Первые четыре сеяные пары начинают турнир со второго круга.

  Лизель Хубер /  Лиза Реймонд (Полуфинал)
  Сара Эррани /  Роберта Винчи (Второй раунд)
  Надежда Петрова /  Катарина Среботник (Финал)
  Хисела Дулко /  Флавия Пеннетта (Отказ)''

<li>  Нурия Льягостера Вивес /  Мария Хосе Мартинес Санчес (Первый раунд)
<li>  Ракель Копс-Джонс /  Абигейл Спирс (Второй раунд)
<li>  Юлия Гёргес /  Квета Пешке (Первый раунд)
<li>  Ивета Бенешова /  Барбора Заглавова-Стрыцова (Первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Примечания

Ссылки 
 

Rogers Cup 2012